Джузеппе Ромита (; 7 января 1887, Тортона, Королевство Италия — 15 марта 1958, Рим, Италия) — итальянский государственный деятель, министр внутренних дел Италии (1945−1946).

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Осенью 1907 г. поступил в Туринский политехнический университет, параллельно давая частные уроки по математике для финансирования своей учебы.

В 1903 г. вступил в ряды Социалистической партии Италии (ИСП), став членом исполкома местного отделения Итальянской социалистической федерации молодёжи в Турине и корреспондентом её печатного органа «Авангард». В 1911 стал секретарём туринского отделения ИСП, в 1914 г. был избран в городской совет Тортоны. Участвовал в «хлебных бунтах» в августе 1917 г.

После окончания Первой мировой войны в 1919 г. был избран в парламент. В январе 1921 г. после «раскола Ливорно», предпочел остаться в ИСП, а в мае того же года он был переизбран в парламент. Оставался его депутатом до ноября 1926 г., когда фашистское правительство распустило политические партии. После этого многие итальянские социалисты перебрались в Париж, оставшийся на родине Ромита был арестован в ноябре 1926 г. и приговорён к пяти годам лишения свободы. После условного освобождения в 1929 г. был исключён из «Реестра инженеров».

Вернувшись в 1930 г. в Турин, он попытался организовать профсоюзное движение, но был вновь арестован и в августе 1931 г. приговорён к заключению на Вероли. После освобождения в июне 1933 г. поселился в Риме. Там он вновь собрал вокруг себя группу социалистов и сумел сохранить социалистическое движение, секретарь ИСП (1942—1943). В 1943 г. вместе с Пьетро Ненни стоял у истоков создания Итальянской социалистической партии пролетарского единства.

В 1944 г. был избран вице-президентом Палаты депутатов.

Занимал ряд руководящих должностей в правительстве Италии:

 июнь-декабрь 1945 г. — министр общественных работ,
 1945—1946 гг. — министр внутренних дел Италии. На этом посту его главной задачей было проведение референдума о будущем монархии (1946). Был одним из тех, кто добился принятия именно всенародного решения, а не вынесения данного вопроса на рассмотрение Учредительного собрания. Убеждённый республиканец он впоследствии обвинялся монархистами в фальсификациях при проведении голосования, после того как его итоги были обнародованы по результатам трёхдневных консультаций. Как пояснил сам министр, это было связано с тем, чтобы обеспечить общественный порядок, когда на смену первым промонархическим данным с юга страны пришли республиканские — с севера.
 1946—1947 гг. — министр общественных работ,
 февраль-май 1947 г. — министр труда и социальной защиты,
 1954—1957 гг. — министр общественных работ Италии. На этом посту внёс значительный вклад в реализацию программ строительства дорог, социального жилья, водопроводов и укрепления итальянских портов. Он был сторонником создания сети инфраструктуры, которая имела решающее значение для «Итальянского экономического чуда» (1958—1963).

В 1949 г. возглавил часть левых членов Социалистической рабочей партии, которые покинули её и вместе с некоторыми умеренными членами Социалистической партии и основали Единую социалистическую партию, которую политик сам и возглавил. Затем после ряда объединительных процедур вошёл в руководство Итальянской демократической социалистической партии.

В 1956 г. был избран муниципальным советником в Риме и Турине. Продолжая работать над задачей объединения социалистических сил, на конгрессе в Милане (1957) был избран в центральный комитет социал-демократов.

В 1958 г. скоропостижно скончался от инфаркта.

Примечания

Источники 
 G. Sapelli (a cura di) «Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853—1943, vol III» pp 375–80, Editori Riuniti, Roma.
 M. Giovana in «Enciclopedia dell’Antifascismo e della Resistenza vol IV» pp 249–50, La Pietra, Milano.
 F. Fornaro, «Giuseppe Romita. L’autonomia socialista e la battaglia per la Repubblica», Franco Angeli, Milano 1996, pp. 252

Министры внутренних дел Италии
Министры общественных работ Италии
Министры труда и социальной политики Италии
Умершие от инфаркта миокарда
Члены Национального совета (Италия)
Депутаты Учредительного собрания Италии